Uefacupen 1978/1979 vanns av Borussia Mönchengladbach från det dåvarande Västtyskland efter finalseger mot Röda stjärnan från det dåvarande Jugoslavien.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1978/1979
Fotbollssäsongen 1978/1979
1978 i Europa
1979 i Europa